Андре́й Корне́ев:
 Корнеев, Андрей Дмитриевич (1900—1941) — советский генерал-майор.
 Корнеев, Андрей Николаевич (1974—2014) — российский пловец.